Свети Иван може бити:

 Свети Иван, хришћански светац
 или
 Свети Иван (Бузет), насељено место у саставу Града Бузета, Истарска жупанија, Хрватска
 Свети Иван (Малинска-Дабашница), насељено место у општини Малинска-Дубашница, Приморско-горанска жупанија, Хрватска
 Свети Иван (Опртаљ), насељено место у општини Опртаљ, Истарска жупанија, Хрватска   
 Свети Иван (Вишњан), насељено место у општини Вишњан, Истарска жупанија, Хрватска  
или
 Свети Иван (острво), ненасељено острво у хрватском делу Јадранског мора, Хрватска

Види још 
 Свети Иван Добрињски, насељено место у општини Добрињ, Пиморско-горанска жупанија, Хрватска
 Свети Иван Зелина, град у Загребачкој жупанији, Хрватска
 Свети Иван Жабно, насеље и општина, Копривничко-крижевачка жупанија, Хрватска